Raquel Kops-Jones og Abigail Spears var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage.

Seedning

  Alicja Rosolska /  Heather Watson (Finale)
  Līga Dekmeijere /  Petra Martić (Første runde)

<li>  Tatjana Malek /  Kristina Mladenovic (Mester)
<li>  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy ''(Første runde)

Draw

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012